Pak Phanang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Si Thammarat, Thailanda, cu o populație de 107.505 locuitori și o suprafață de 422,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 133 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Nakhon Si Thammarat